Giacomo Pellicciotti – giornalista, critico musicale e produttore discografico italiano
 Gian Vincenzo Pellicciotti – patriota, poeta e giornalista italiano
 Tito Pellicciotti – pittore italiano